Неоптолем (; IV век до н. э.) — представитель знатного македонского рода, перешедший на службу к персам

Биография 
Неоптолем, внук Аэропа, был родом из Линкестиды — горной области в Верхней Македонии.

Отец Неоптолема Аррабей и дядя Геромен были казнены в 336 году до н. э. при восшествии Александра Македонского на престол. Хотя его родной брат Аминта и дядя Александр не пострадали, а, напротив, заняли видное место при новом царе, сам Неоптолем, возможно, будучи замешанным в заговоре против Филиппа II, бежал из Македонии в малоазийские владения Ахеменидов, где перешел на службу к Дарию III.

В 334 году до н. э. Неоптолем, сражаясь в Карии на стороне персов, был убит во время осады Галикарнаса при попытке уничтожить осадные машины македонян.

Литература 
 Первичные источники
 Арриан. Анабасис Александра (I.20.10)
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (XVII.25.5.)

 Современные исследования
 

Линкестиды
Военачальники Ахеменидов
Военачальники IV века до н. э.